Baharlı – centro abitato del distretto di Ağdam, in Azerbaigian
 Baharlı – centro abitato del distretto di Zəngilan, in Azerbaigian